А́нна Алёшина: 
 Алёшина, Анна Борисовна (род. 1949) — советская гребчиха, чемпионка Европы.
 Алёшина, Анна Дмитриевна (1911—1963) — колхозница, звеньевая, Герой Социалистического Труда.